Eixample Sud (Sant Cugat), nucli de població del municipi de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).
 Eixample Sud (Girona)